Colladon ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti:

 Esaïe Colladon (1562 – 1611), švicarski filozof.
 Jean-Daniel Colladon (1802 – 1893, švicarski fizik, inženir in izumitelj.
 Jeffrey Colladon (rojen 1972), italijanski košarkar.
 Louis Théodore Frederic Colladon (1792 – 1862), švicarski zdravnik in botanik.
 Nicolas Colladon (okoli 1530 – 1586), francoski kalvinistični pastor in teolog.